Nazianz bezeichnet:

 Nazianz eine Stadt in Kappadokien

Nazianz ist der Name von:
 Gregor von Nazianz
 Gregor von Nazianz der Ältere
 Caesarius von Nazianz